Pipa peut faire référence à :
 Pipa, plage de Tibau do Sul au Brésil dans l'État de Rio Grande do Norte ;
 Pipa, instrument de musique à cordes pincées traditionnel chinois proche du luth occidental et du oud oriental ;
Pipa, parc industriel de la Plaine de l'Ain ;
 Pipa, genre de grenouilles de la famille des Pipidae ;
 Bhagat Pipa est un des dévots qui a écrit des hymnes compilés dans le livre saint des sikhs, le Guru Granth Sahib ;
 une bourgade de la municipalité d'Alenquer au Portugal, à 35 km de Lisbonne.

PIPA est un sigle pouvant faire référence à :
 PROTECT IP Act, projet de loi américain ;
 Program on International Policy Attitudes, organisation qui fait des recherches sur la perception de la politique internationale par l'opinion publique.

Voir aussi 
Pipa est le surnom de Gonzalo Ávila Gordón, footballeur espagnol
Pipa est aussi le surnom de Darío Benedetto, footballeur argentin évoluant à l'Olympique de Marseille
 Pippa est le surnom de Philippa Charlotte Middleton, la sœur de Catherine Middleton, duchesse de Cambridge

Références